Васил Манов може да се отнася за:

 Васил Манов, български общественик и политик от Банско
 Васил Манов, български икономист от Долно село, Кюстеднилско
 Василий Манов, чорбаджия от Дубница (дн. Дупница), деен участник в Българското Възраждане